Milz bezeichnet

 Milz, ein Körperorgan
 Milz (Römhild), einen Ortsteil der Stadt Römhild im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Milz (Fluss), einen Zufluss der Fränkischen Saale in Thüringen und Bayern

Milz ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Milz (* 1963), deutsche Landespolitikerin (Nordrhein-Westfalen) (CDU)
 Annette Milz (* 1961), deutsche Journalistin und Chefredakteurin
 Alexander Milz (* 1986), deutscher Schauspieler
 Heinrich Milz (1830–1909), deutscher Lehrer
 Helmut Milz (* 1949), deutscher Mediziner, Psychotherapeut und Autor
 Johann Heinrich Milz (1763–1833), Weihbischof im Bistum Trier
 John Milz (* 1974), deutscher Reality-TV-Teilnehmer
 Joseph Milz (1934–2013), deutscher Historiker und Archäologe
 Peter Milz (1934–1986), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Xaver Milz (um 1766–1833), württembergischer Oberamtmann

Siehe auch:
 Mils